Мара́тхи — многозначный термин.

 Маратхи — один из индоарийских языков.
 Маратхи — народ в Индии, основное население штата Махараштра.
  — социальная группа (каста) в Индии.

См. также 
 Государство маратхов